Janet Smith puede referirse a las siguientes personas:

Janet E. Smith, profesora estadounidense de teología.

Janet Smith, investigadora estadounidense.
Janet Smith, juez británica.